(1947-2015), romancier suédois,
 Gunder Hägg (1918-2004), coureur suédois,
  (1903-1986), chimiste suédois,
 Jacob Hägg (1839-1931), peintre suédois,
  (1850-1928), compositeur suédois, 
  (1870-1959), architecte suédois,
 Robert Hägg (1995-), joueur suédois de hockey sur glace.